EFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newport, Vermont, Stati Uniti